O termo The Fox and the Hound pode referir-se a:

 The Fox and the Hound, romance escrito por Daniel P. Mannix em 1967.
 The Fox and the Hound, filme de animação de Disney de 1981 baseado no romance.
 The Fox and the Hound 2, filme de 2006, continuação da animação de 1981.